Flagellaria är ett släkte av gräsväxter. Flagellaria ingår i familjen Flagellariaceae.

Flagellaria är enda släktet i familjen Flagellariaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräsordningen
Flagellaria